Sanok steht für:
 Sanok (Worsklyzja), kleines Fließgewässer
 Sanok, eine Stadt in Polen in der Woiwodschaft Karpatenvorland.

Sanok ist der Name von:
 Gregor von Sanok (1403–1477), polnischer Theologe, Hochschullehrer, Erzbischof von Lemberg